Pluriel de Fini
 Finiş : ville roumaine

 Finis Fox (1889 -1949), scénariste, réalisateur et producteur américain
 Finis Dean Smith : athlète

 Apionichthys finis, poisson pleuronectiforme
 Finis Gloria Dei, groupe de musique
 Finis terrae, film de 1929
 Finis ton assiette !, jeu de société
 Finis (titre original : ), nouvelle de Jack London, publié en 1916.